Гран-при по прыжкам с трамплина — ежегодные соревнования, проводимые Международной федерацией лыжного спорта в летнее время. Впервые соревнования были проведены летом 1994 года.

Этап начинается с тренировочных прыжков и квалификации. В первом раунде первыми прыгают спортсмены с низшим рейтингом, последним — лидер (в случае отсутствия лидера - спортсмен с наивысшим рейтингом). 30 лучших по итогам первого прыжка проходят во второй раунд, где первым стартует лыжник с 30-м по оценкам прыжком. В случае, если по итогам первого прыжка 30-е место делят несколько лыжников, все они участвуют во втором прыжке. После второго прыжка оценки за оба прыжка суммируются и определяется победитель. Все 30 спортсменов также получают рейтинговые очки, от 100 у победителя до 1 у 30-го.

Шкала рейтинговых очков 

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Смешанные командные соревнования

Победители и призёры общего зачёта

Мужчины 
Личный зачёт

Командный зачёт

Женщины 
Личный зачёт

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Соревнования по прыжкам с трамплина